Caoutchouc peut faire référence au :

 caoutchouc, un matériau élastique qui peut être obtenu :
 par la transformation du latex naturellement sécrété par certaines plantes (souvent l'hévéa),
 ou de façon synthétique : caoutchouc synthétique.
Le terme caoutchouc est souvent employé pour désigner un élastomère ;
 Le caoutchouc, Ficus elastica, un arbre d'Asie tropicale appelé également figuier caoutchouc qui produit un latex.
 Le caoutchouc, Hevea brasiliensis, un arbre d'Amazonie appelé communément arbre à caoutchouc qui produit un latex.

Article connexe 
 Latex (matériau)